

Nom commun 
 Une pierre peut être un fragment de roche, un caillou plus ou moins volumineux ; dans cette acception, le terme désigne usuellement un objet de taille modeste, humainement préhensible à une ou deux mains.
 Une pierre peut être une gemme, naturelle ou synthétique, utilisée en joaillerie, ou en horlogerie.
 En construction, on parle de :
pierre naturelle, roche utilisée comme matériau de construction (pierre de taille) ;
 pierre artificielle, désigne des compositions imitant la pierre tels blocs de béton, briques, etc ;
 plus d'information dans le lexique de la pierre naturelle.
 Certaines pierres sont utilisées comme outil ou comme pièce d'un dispositif, selon leurs propriétés : 
pierre à aiguiser ;
pierre à couteau ;
 pierre à encre ;
 pierre à gréser ;
pierre à ponsage ;
pierre lithographique ;
pierre noire ;
pierre à raser ;
pierre à filtrer : grès poreux, utilisé anciennement pour filtrer les eaux ; ou encore bloc de diatomite, de variété Kieselguhr, utilisée pour filtrer les jus de raisin en cours de vinification ainsi que les moults en brasserie ;
 les pierres à briquet et les pierres de fusil (ou à fusil), permettent de produire une étincelle capable d'allumer un feu ou une mèche.
 En pharmacopée ancienne, les « pierres » regroupaient, sous forme galénique, divers remèdes solides.
 La pierre philosophale, hypothétique substance des alchimistes du Moyen Âge.
 La « pierre à cerf » est un type de mégalithe décoré qu'on trouve en Mongolie et en Sibérie.
 Un équilibre de pierres est une sculpture réalisée uniquement par empilement de roches.

Par analogie :
 Pierre, nom des coliques néphrétiques au Moyen Âge ;
 Pierre, nom du pion utilisé au jeu de go.

Nom propre 
En l'an 2000 et en France,  portaient le nom de Pierre.

Prénom 

Pierre est un prénom.

Saints et bienheureux

Religieux et hommes d'Église 
 Saint Pierre, apôtre et disciple du Christ, premier pape.
 Pierre l'Ermite (), religieux français qui prêche la croisade.
 Pierre Fourier, prêtre, pédagogue et patriote Lorrain.
 Pierre l'Ibère
 Pierre évêque de Vannes vers 1276/78
 Pierre II de Vannes évêque de Saint-Brieuc (1272-1290)
 Pierre, patriarche de Constantinople.
 Pierre d'Alexandrie (-311), archevêque.
 Pierre de Jérusalem (-552), patriarche.
 Pierre (archevêque de Lyon - 1131-1139)
Pierre (cardinal, 1126)
Pierre (cardinal, 1127)
Pierre (évêque d'Arras)
 Abbé Pierre (1912-2007), résistant, député et fondateur des Compagnons d'Emmaüs.

Souverains 
 Pierre  de Russie (1672-1725), tsar de Russie ;
 Pierre II de Russie (1715-1730), tsar de Russie ;
 Pierre III de Russie (1728-1762), tsar de Russie.
 Pierre  du Brésil (1798-1834), empereur du Brésil ;
 Pierre II du Brésil (1825-1891), empereur du Brésil ;
 Pierre II de Courtenay (vers 1165 † 1219), empereur de Constantinople de 1216 à 1219 ;
 Pierre  (1320-1367), roi du Portugal ;
 Pierre II (1648-1706), roi du Portugal ;
 Pierre III (1716-1786), roi du Portugal ;
 Pierre IV (1798-1834), roi du Portugal ;
 Pierre V de Portugal (1837-1861), roi du Portugal ;
 Pierre  de Castille (1334-1369), roi de Castille.

Autres 
 Pierre (?-602), curopalate, haut dignitaire byzantin

Patronyme 

 famille  ;
 famille  ;

 Aaron Pierre (1993-), footballeur grenadien ;
 André Pierre (1914-2005), peintre vaudou haïtien ;
 Catherine Pierre (1957-), judokate française ;
 Cherilyn Sarkisian La Pierre (1946-), chanteuse et actrice américaine ;
 Christian Pierre (1959-), champion belge de Scrabble ;
 Claude C. Pierre (1941-2017), poète haïtien ;
 Constant Pierre (1885-1918), musicologue ;
 Daniel Pierre (1891-1979), athlète français ;
 Émeline Pierre (1980-), femme de lettres française ;
 Émile Pierre (1883-), directeur de la photographie français ;
 
 Famille de Pierre de Bernis
 Francis Pierre (1931-2013), harpiste français ;
 Francis Pierre (1945-), joueur de rugby à XIII français ;
 François de Pierre de Viantaix (1744-1823), général de division français ;
 
 Golman Pierre (1971-), footballeur haïtien ;
 Gustave Pierre (1875-1939), artiste peintre français ;
 Hervé Pierre (1955-), comédien et un metteur en scène français ;
 Jackie Pierre (1946-), homme politique français ;
 Jean-Baptiste-Marie Pierre (1714-1789), peintre français ; 
 Jean Baptiste Louis Pierre (1833-1905), botaniste français ;
 Jean Ignace Pierre (1740-1796), général de brigade français ;
 Joseph de Pierre (1808-1885), homme politique français ;
 Julien Pierre (1981-), joueur de rugby à XV français ;
  ;
 Nadine Pierre, violoncelliste française ;
 Noël-Antoine Pierre (1995-), patineur artistique français ;
 Odile Pierre (1932-2020) : organiste française ;
 Pierre Pierre (1827-1883) : contre-amiral français ;
 Roger Pierre (1923-2010), acteur, humoriste français ;
 Rose-Marie Pierre (1980-), joueuse française de kayak-polo ;
 Rosemond Pierre (1968-2018), joueur et entraîneur de football haïtien ;
 Sonche Pierre (1953-), joueur et entraîneur de football haïtien.

Toponymes 

  ;
  ;
 Pierre, ville américaine du Dakota du Sud ;
 Pierre-Buffière, commune française de la Haute-Vienne ;
 Pierre-Châtel, commune française de l’Isère ;
 Pierre-de-Bresse, commune française de la Saône-et-Loire ;
 Pierremande, commune française de l'Aisne ;
 Pierrevillers, commune française de la Moselle ;
 La Pierre, commune française située dans le département de l'Isère, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Personnages de fiction 
 Pierre, un des personnages principaux de la série télévisée Pokémon
 Pierre de Siorac, le personnage principal de la saga Fortune de France de Robert Merle
 Pierrot le Fou, le personnage éponyme d'un film de Jean-Luc Godard
 Pierre Bézoukhov, un des personnages principaux du roman historique Guerre et Paix de Léon Tolstoï

Autres 
 Pierre (41) est le nom d'une série télévisée diffusée en  sur Canal+.

Mots composés 
 Lance-pierre, une arme de jet individuelle

Expressions 

 Âge de pierre est une expression désuète désignant une période préhistorique et incluant le Paléolithique, le Mésolithique et le Néolithique.
 Pierre qui roule n'amasse pas mousse
 Faire d'une pierre deux coups

Références

Voir aussi 
 
 
 
 La Pierre de Rosette, déchiffrée par Jean-François Champollion
 Pierre-papier-ciseaux, jeu d'enfants
 Pierre et le Loup, conte de Prokofiev.
 Pierrotage, technique de maçonnerie en Nouvelle-France et en Louisiane française.

Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie dynastique